Conductor (bus), persona que es dedica a conduir un autobús per transportar passatgers 
 Conductor elèctric, material que permet amb facilitat el trànsit de càrregues elèctriques pel seu interior
 Conductor protònic, electròlit al qual els principals portadors de càrrega són ions d'hidrogen (protons) mòbils